Silvia Pérez, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Silvia Pérez (1955), actriz, vedette y modelo argentina.
 Silvia Pérez (1962), periodista, comunicadora y columnista uruguaya.  
 Silvia Pérez Cruz (1983), cantante española.